Die Liste der Teilnehmer an Schacholympiaden für Deutschland führt alle Spieler auf, die im offenen Wettbewerb einer Schacholympiade teilgenommen und hierbei den Deutschen Schachbund vertreten haben. Dies umfasst alle Spieler der A-, B- und C-Mannschaft, wobei letztere beiden nur 2008 vertreten waren. Nicht aufgeführt sind Teilnehmerinnen des Frauen-Wettbewerbs sowie Teilnehmer für die DDR und das Saarland. Ebenfalls keine Berücksichtigung finden Einsätze eines aufgeführten Spielers für andere Verbände.

Deutschland nahm an allen Olympiaden teil außer 1933, 1935, 1937 und 1966. Es konnten eine Goldmedaille (1939), eine Silbermedaille (2000) und drei Bronzemedaillen (1930, 1950, 1964) gewonnen werden.

Die folgende Tabelle ist auf dem Stand einschließlich der Olympiade 2018 und enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Anzahl Teilnahmen: Gibt die Anzahl der Schacholympiaden an, an denen der Spieler für Deutschland teilnahm.
 Austragungen: Führt die Jahreszahlen der Austragungen auf, an denen der Spieler für Deutschland teilnahm. Die Zugehörigkeit zum B- oder C-Team wird durch ein eingeklammertes B oder C vermerkt.
 Punkte: Gibt die Gesamtanzahl der Punkte an, die der Spieler in seinen Partien erreicht hat. Ein Sieg zählt einen Punkt, ein Remis einen halben Punkt.
 +, =, −: Gibt die Anzahl der Siege, Remis und Niederlagen des Spielers an.
 Prozent: Gibt die prozentuale Punkteausbeute des Spielers an.
 Medaillen Mannschaft: Gibt an, ob der Spieler mit seiner Mannschaft eine Medaille gewinnen konnte.
 Medaillen Individuell: Gibt an, ob der Spieler in der Individualwertung einen vorderen Platz belegen konnte.

Siehe auch 
 Liste deutscher Schachspieler

Weblinks 
 Statistiken deutscher Mannschaften bei Schacholympiaden auf olimpbase.org (englisch)

Teilnehmer an Schacholympiaden fur Deutschland
Schacholympiade
!Teilnehmer an Schacholympiaden